Дискографія британського музиканта Стінга складається з десяти студійних альбомів, чотирьох концертних альбомів, трьох збірок (компіляцій), чотирьох міні-альбомів, сорока трьох синглів і семи саундтреків.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

З іншими виконавцями

Примітки 

Стінг
Стінг